Fangyuan () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Fangyuan w 2016 roku liczyła 34 039 mieszkańców – 16 041 kobiet i 17 998 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 10 136, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,36 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua